MKP, a szlovákiai Magyar Közösség Pártja
MKP, Magyar Kommunista Párt (1944. november 5. – 1948. június 12.)
MKP, Magyarországi Kisebbségek Pártja (2005–)

Hasonló nevűek;
KMP Kommunisták Magyarországi Pártja (1918–1943)